C'est pas ma faute ! est un film français de Jacques Monnet sorti en France en 1999 ;
 C'est pas ma faute ! (Maybe It's Me) est une série télévisée américaine créée par Suzanne Martin diffusée de 2001 à 2002.